Loveless bezeichnet:
 Loveless (Album), von My Bloody Valentine
 Loveless (Dream-On,-Dreamer-Album), von Dream On, Dreamer
 Loveless (Film), russischer Spielfilm aus dem Jahr 2017
 Loveless (Manga), Mangareihe von Yun Kouga
 The Loveless, amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1981

Loveless ist der Familienname folgender Personen:
 Herschel C. Loveless (1911–1989), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Iowa
 Lea Loveless (* 1971), US-amerikanische Schwimmerin
 Lily Loveless (* 1990), britische Schauspielerin
 Patty Loveless (* 1957), US-amerikanische Countrysängerin